Такмичење у трчању на 60 метара препоне у женској конкуренцији на 34. Европском првенству у дворани 2017. у Београду одржано је 3. марта у Комбанк арени. .

Титулу освојену у Прагу 2015. бранила је Алина Талај из Белорусије.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 такмичарки из 17 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих европских такмичарки у трци на 60 метара са препонама у дворани 2017. године пре почетка првенства (3. марта 2017), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У полуфинале пласирале су по 3 првопласиране из све 4 квалификационе групе (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
У финале пласирале су по 4 првопласиране такмичарке из обе полуфиналне групе(КВ).,,

Финале 
Такмичење је одржано 3. марта 2017. године у 20:10.,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2017. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2017. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2017.
Трка на 60 метара са препонама на Европском првенству у атлетици у дворани